Baleno peut faire référence à :
 Baleno, un destroyer italien de la classe Folgore lancé en 1931 pour la Marine royale italienne ;
 Suzuki Baleno, un véhicule ;
 Baleno (Masbate), une localité des Philippines.